El Torneig de Memphis 2016, oficialment conegut com a Memphis Open 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura dins la categoria de les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de febrer de 2016 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

El tennista japonès Kei Nishikori va guanyar aquest torneig per quarta ocasió consecutiva.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016